

Teatri
Theatre Royal è il nome di molti teatri, presenti in particolare nel Regno Unito.

Regno Unito
 Theatre Royal (Aston) – (teatro dal 1895, cinema dal 1927, studio televisivo dal 1956; nel 1968 demolito), uno dei due a Birmingham
 Theatre Royal – a Bath, Somerset
 Theatre Royal (1774-1956) – in New Street, a Birmingham
 Theatre Royal – a Brighton 
 Theatre Royal – a Bristol
 Theatre Royal – a Bury St. Edmunds
 Royal Opera House – a Londra
 Theatre Royal – a Londra
 Theatre Royal – a Dumfries
 Theatre Royal – a Edimburgo 
 Theatre Royal – a Exeter
 Theatre Royal – a Glasgow
 Theatre Royal – a Hanley, Stoke-on-Trent
 Theatre Royal (Haymarket) – a Londra
 Theatre Royal – Hyde, Greater Manchester (aperto nel 1902, chiuso nel 1992)
 Theatre Royal – Suffolk
 Theatre Royal – costruito nel 1876, demolito nel 1957
 Theatre Royal – a Lincold
 Theatre Royal – a Margate, Kent
 Theatre Royal – a Manchester, ex teatro, ora nightclub
 Theatre Royal – a Newcastle upon Tyne
 Theatre Royal a Norwich, Norfolk
 Theatre Royal – a Nottingham
 Theatre Royal – a Plymouth, Devon
 Theatre Royal – a Portsmouth
 Theatre Royal – a St. Helens
 Theatre Royal – a Stratford, Londra
 Theatre Royal – a Wakefield
 Theatre Royal – a Windsor, Berkshire
 Theatre Royal – a York

Irlanda
 Theatre Royal – a Cork
 Theatre Royal – a Dublino 
 Theatre Royal – a Waterford
 Theatre Royal – a Wexford

Australia
Theatre Royal – a Castlemaine, Victoria
Theatre Royal – a Hobard, Tasmania
Theatre Royal – a Sydney

Canada
 Theatre Royal – a Barkerville, British Columbia

Altro
 Theatre Royal – film britannico del 1943 
 Lilli Palmer Theatre o Theatre Royal – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1955 al 1956

Note